Дарлин Хард (; 6 января 1936, Лос-Анджелес — 2 декабря 2021, там же) — американская теннисистка-любительница.
 Победительница трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде
 Победительница 18 турниров Большого шлема в женском и смешанном парном разряде
 Победительница Кубка Федерации (1963) в составе сборной США
 Вторая ракетка мира среди женщин (1961, 1962), четырёхкратная первая ракетка США (1960—1963)
 Член Международного зала теннисной славы с 1973 года

Биография 
Дарлин Хард выросла в пригороде Лос-Анджелеса Монтебелло, где её мать Рут впервые познакомила её с теннисом. После окончания школы Дарлин поступила в колледж в надежде стать педиатром. Выступая за сборную Помона-колледжа, участвовала в первом межвузовском чемпионате США и завоевала чемпионское звание. Однако спортивные успехи помешали медицинской карьере: в 18 лет Хард уже стала четвертьфиналисткой чемпионата США по теннису, а в 19 — полуфиналисткой Уимблдонского турнира. Она входила в число десяти сильнейших теннисисток США на протяжении десяти лет подряд — с 1954 по 1963 год, а с 1960 по 1963 год возглавляла внутренний американский рейтинг по итогам года. Хотя ей ни разу не удалось возглавить рейтинг сильнейших теннисисток мира, составляемый газетой Daily Telegraph, она дважды (в 1960 и 1961 годах) занимала в нём второе место, а в десятку сильнейших входила девять раз.

Исповедовавшая атакующий стиль игры Хард — мастер подачи и выхода к сетке — не только дважды выигрывала чемпионат США, проводившийся в те годы на травяных кортах, но и стала победительницей чемпионата Франции на медленных грунтовых кортах. На Уимблдонском турнире она дважды — в 1957 и 1959 годах — выходила в финал, но выиграть этот турнир в одиночном разряде ей так и не удалось.

В парах Хард достигла ещё более внушительных успехов, выиграв турниры Большого шлема в женском парном разряде в общей сложности 13 раз. Она трижды побеждала во Франции с двумя разными партнёршами, а на Уимблдоне четырежды с тремя разными партнёршами. Чемпионат США в женских парах она выигрывала пять раз подряд с 1958 по 1962 год, а в 1969 году, после шестилетнего перерыва в выступлениях, в последний момент согласилась составить пару с француженкой Франсуазой Дюрр. Американо-французская пара дошла до финала, где встретилась с другим интернациональным тандемом — Маргарет Смит и Вирджинией Уэйд. Поначалу казалось, что Хард истощена и не может продолжать игру — они с Дюрр проиграли восемь геймов подряд. Однако затем игра у них пошла, и они победили с общим счётом 0-6, 6-4, 6-4. К тринадцати титулам на турнирах Большого шлема в женских парах Хард добавила за карьеру ещё пять в миксте — два во Франции и три на Уимблдоне. Единственный турнир Большого шлема, на котором она не завоевала ни одного титула, — чемпионат Австралии, где она выступала только один раз, дойдя до финала в женских и смешанных парах и проиграв в четвертьфинале в одиночном разряде.

Ещё одним достижением Хард была победа в первом розыгрыше Кубка Федерации, где она выступала с 19-летними Билли Джин Моффитт (в будущем Кинг) и Кэрол Колдуэлл. В решающей игре финального матча они с Моффитт обыграли австралиек Маргарет Смит и Лесли Тёрнер со счётом 3-6, 13-11, 6-3, принеся сборной США первый в истории титул обладателей Кубка Федерации. Помимо этого, Хард пять раз защищала цвета сборной США в Кубке Уайтмен, одержав шесть побед в девяти играх в одиночном разряде и четыре победы в пяти играх в парном.

В начале 1964 года Дарлин Хард завершила любительскую игровую карьеру и стала работать тренером. Объясняя этот шаг, она рассказывала позже, что за свои семь побед на Уимблдоне, открытом тогда только для любителей, она получила в общей сложности около 200 долларов — столько же, сколько потом получала за день профессиональной работы в качестве тренера. Тренерской работой она занималась вплоть до 1981 года, проводя на корте ежедневно по 10 часов в день. В 1973 году её имя было внесено в списки Международного зала теннисной славы, а в 1997 году в списки Межвузовского зала славы тенниса. В 1977 году она вышла замуж за Ричарда Ваггонера. Брак вскоре распался, детей в нём не было. После того, как в 1981 году у Хард диагностировали раннюю стадию рака кожи, она отказалась от работы на открытом воздухе и перешла на административную должность в университете Южной Калифорнии.

Хард умерла 2 декабря 2021 года в Нортриджской больнице в Лос-Анджелесе после скоротечной болезни.

Участие в финалах турниров Большого шлема за карьеру

Одиночный разряд (7)

Победы (3)

Поражения (4)

Женский парный разряд (18)

Победы (13)

Поражения (5)

Смешанный парный разряд (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Участие в финалах Кубка Федерации (1) 
 Победа (1)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Дарлин Хард на сайте Международного зала теннисной славы
 Профиль в онлайн-справочнике «Большой шлем»
 

Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде
Обладатели Кубка Федерации по теннису
Чемпионы Панамериканских игр по теннису
Члены Международного зала теннисной славы
Теннисные тренеры США
Выпускники Помона-колледжа